Les élections municipales jamaïcaine de 2022 devraient avoir lieu en 2022 afin de renouveler pour quatre ans les membres des conseils municipaux ainsi que les maires des municipalités de Jamaïque

Les élections municipales ayant lieu tous les quatre ans, le scrutin aurait dû se tenir le , avec un délai légal maximum de 90 jours, jusqu'au . Fin novembre, cependant, le parlement vote une extension exceptionnelle d'un an en raison de la pandémie de Covid-19. En janvier 2022, l'extension est renouvelée pour une année supplémentaire.

Notes et références

Notes

Références 

Jamaïque
2022
2022 en Jamaïque
Scrutin reporté en raison de la pandémie de Covid-19
Jamaïque, 2022